— японский футболист, выступающий в Джей-лиге за клуб «Кавасаки Фронтале».

Карьера 
Учился и тренировался в старшей школе «Кагава Ниси», после окончания которой подписал контракт с клубом «Кавасаки Фронтале». Дебютировал в Джей-лиге 20 июня 2009 года в матче 14 тура против клуба «Оита Тринита». Забил первый гол в Джей-лиге 25 октября 2009 года в матче 30 тура против клуба «Санфречче Хиросима», а за минуту до своего гола, ассистировал партнёру по команде Кэнго Накамуре.

Клубная статистика 
Последнее обновление: 13 марта 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале»
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале» (2010)
 Профиль на официальном сайте ФК «Кавасаки Фронтале» (2009)

Футболисты Японии
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»